André Marie Ampère – francuski fizyk i matematyk
 USS Ampere (ADG-11) – amerykańska stacja demagnetyzacyjna 
 Mons Ampère – góra w północnej części Księżyca
 (10183) Ampère – planetoida z pasa głównego asteroid
 Ampère - Victor Hugo – stacja metra w Lyonie
 „Ampère” – nazwa francuskich jednostek pływających